Порожнина (, , ) – 

 1) Порожній, нічим не заповнений простір всередині чого-небудь, наприклад, у гірській породі, вугіллі, а також у тілі тощо. 

 2) Простір у закарстованих породах, який має складну конфігурацію, глибину більшу, ніж ширина і висота входу, а діаметр понад 30 см. 

 3) Порожнини у гірській породі як міжзернові пори, пори розчинення, каверни, тріщини, пустоти і т.п. різних розмірів, форми, взаємного розташування і походження, які утворюють пустотність (пустотний простір) колектора. Див. також порожнина розчинення, порожнини міаролові, котел.

Питома поверхня порожнин

Питома поверхня порожнин – одна з характеристик структури пустотного простору гірських порід – сумарна поверхня стінок пор, каверн і тріщин породи, які містяться в одиниці об’єму або маси зразка.

Див. також
 Канал (порожнина)
 Порожнина тіла
 Ротова порожнина
 Порожнина носа
 Каверна
 Порожнина розчинення
 Порожнини міаролові
 Міароли
 Пустотний простір

Література